Název Jivina má více významu:

hora

 Jivina (1077 m) – hora v pohoří Rychlebské hory

lidská sídla
 Jivina (okres Beroun) – obec v okrese Beroun
 Jivina (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav

 Jivina (Vlastibořice) – část obce Vlastibořice v okrese Liberec
 Jivina (Troskovice) – část obce Troskovice v okrese Semily